Stamer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Stamer (1887–1966), deutscher Politiker (SPD)
 Bruno Stamer (1900–1988), deutscher Politiker (NSDAP)
 Dirk Stamer (* 1980), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Fritz Stamer (1897–1969), deutscher Pilot, Fluglehrer und Flugzeugkonstrukteur
 Fritz Stamer (Pianist) (* ≈1900), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Gerhard Stamer (* 1939), deutscher Philosoph
 Gisela Stamer-Roßberg (1941–2018), deutsche Bildhauerin und Malerin
 Hans Stamer (1925–1999), deutscher Agrarwissenschaftler und Staatssekretär
 Heinz Stamer (1942–2021), deutscher Fußballspieler
 Joseph Stamer (1846–1922), württembergischer Oberamtmann
 Ludwig Stamer (1892–1977), deutscher Priester und Historiker
 Sabine Stamer (* 1956), deutsche Journalistin und Autorin
 Uwe Stamer (* 1944), deutscher Religionspädagoge
 William Stamer (um 1765–1838), zweimaliger Oberbürgermeister von Dublin

Stamer ist der Name folgender Orte:

 Stamer (Delčevo), Ort in der Opština Delčevo in Nordmazedonien

Siehe auch:

 Stahmer
 Stammer
 Sthamer